Салто Бланко има више значења:

 Салто Бланко (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салто Бланко (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику